Платформа 1473 км — железнодорожная платформа в Крыму, на западной окраине села Чистенькое, расположенная между станциями Чистенькая и платформой 1479 км в Симферопольском районе Крыма. Остановочный пункт электричек Севастопольского направления.

История 
Впервые в исторических документах железнодорожный объект (на месте современной платформы) встречается в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, согласно которому на разъезде Булганак (или 707 км), Базарчикского сельсовета Симферопольского района, числилось 2 двора, все некрестьянские, население составляло 4 человека, все русские. Значится разъезд Булганак и на последней довоенной карте — двухкилометровке РККА 1942 года. Видимо, разъезд был разрушен во время войны, поскольку никаких упоминаний в послевоенной истории пока не обнаружено. Возобновлён, как пассажирская железнодорожная платформа, в конце XX века.

Примечания 

Остановочные пункты Крыма